Страмаре може да се односи на:
 Страмаре (Тревизо)
 Страмаре (Трст)